est une expression anglo-saxonne signifiant « Baiser de Judas ». Elle peut faire référence à :

Album 

 , album de  (2013).

Cinéma 

 , film américain de Sebastian Gutierrez, sorti en 1998 ;
 , drame américain de , sorti en 2011.